Die Divizia B 2005/06 war die 66. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Ceahlăul Piatra Neamț, Universitatea Craiova und UTA Arad , sowie Unirea Urziceni über die Play-offs stiegen in die Liga 1 auf.

Modus 
Die Liga wurde in drei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, während die Zweitplatzierten über die Play-offs den vierten Aufsteiger ermittelten. Die jeweils letzten sechs Vereine stiegen in die Divizia C ab. Zwischen den Zehntplatzierten wurde ein weiterer Absteiger ermittelt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Play-offs 
In der folgenden Saison wurde die Liga I von 16 auf 18 Vereine aufgestockt. Daher wurde zwischen den Zweitplatzierten ein vierter Aufsteiger ermittelt.

Relegation 
Am Ende der Saison wurde eine Rangliste zwischen den drei Zehntplatzierten erstellt. Die Mannschaft, die die schlechteste Bilanz gegen die Top 9 ihrer Staffel hatte, stieg ab.

Weblinks 
 Saison 2005/06 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 2005/06
2005 06